Finale Europskog prvenstva u nogometu 2020. nogometna je finalna utakmica Europskog prvenstva 2020. To je bilo 16. finale Europskog prvenstva, natjecanja u kojem sudjeluju nogometne reprezentacije čiji su nogometni savezi članovi UEFA-e. Finalna utakmica igrala se 11. srpnja 2021. na Wembley Stadiumu, London, Engleska.

Stadion 

Finale Europskog prvenstva 2021. održalo se Wembley Stadiumu, London, Engleska. Dana 6. prosinca 2012. UEFA je objavila da će se Europsko prvenstvo 2020. održati u više gradova širom Europe kako bi se obilježila 60. godišnjica od prvog Europskog prvenstva te da se nijedna zemlja domaćin neće direktno kvalificirati. Dana 19. prosinca 2014. Izvršni odbor UEFA-e odlučio je da će Wembley biti domaćin polufinala i finala, nakon što je kandidaturu za održavanje utakmice na münchenskoj Allianz Arena povučena. Nakon što je London izabran za domaćina polufinala i finala, povučena je kandidaturu za organiziranje utakmica grupne faze, osmine finala i četvrtfinala u Londonu. Ipak, Izvršni odbor UEFA-e 7. je prosinca 2017. uklonio Bruxelles s popisa gradova domaćina zbog kašnjenja s izgradnjom Eurostadiuma, čija je izgradnja službeno prekinuta 30. siječnja 2018. Tri utakmice grupne faze i jedna utakmica osmine finala koje su se trebale odigrati u Bruxellesu, premještene su u London, zbog čega će se na Wembleyju igrati sedam utakmica.

Wembley Stadium otvoren je 2007. na mjestu prvobitnog Wembley Stadiuma, koji je otvoren 1923., a srušen 2003. Stadion je u vlasništvu Engleskog nogometnog saveza te služi kao nacionalni stadion na kojem igraju A selekcija i omladinske selekcije Engleske. Prvobitni stadion, koji je bio poznat kao Empire Stadium, bio je domaćin nekoliko utakmica na Europskom prvenstvu 1996., uključujući i finalnu između Njemačke i Češke.

Od njegovog otvaranja 1923., Wembley Stadium bio je domaćin finala FA kupa svake godine, osim u razdoblju od 2001. do 2007. kada je novi stadion bio u izgradnji.

Put do finala

Utakmica

Detalji

Pravila 
Pravila utakmice bila su:
90 minuta regularnog dijela;
30 minuta produžetaka, ako je neophodno;
izvođenje jedanaesteraca, ako je rezultat i dalje neriješen;
dvanaest rezervnih igrača;
najviše pet zamjena u tijeku regularnog dijela, šesta zamjena dozvoljena je u produžetcima

Statistike

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Europska prvenstva u nogometu
Nogometne utakmice u Londonu